Targamadse () ist ein georgischer Familienname.

Bekannte Namensträger sind:
 Dawit Targamadse (* 1989), georgischer Fußballspieler
 Giorgi Targamadse (* 1973), georgischer Politiker
 Giwi Targamadse (* 1968), georgischer Politiker